Quest'elenco contiene i siti produttivi di FCA Italy (già Fiat Group Automobiles), incluse joint-venture, licenze ed esternalizzazioni.

Siti attuali

Di proprietà

Joint venture

Altri siti

Siti chiusi

Note

Voci correlate
 Siti produttivi della Chrysler

Stabilimenti del Gruppo Fiat